Sagaranten (Sagaranten), een plaats in Indonesië
Sagaranten (Ciwaru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing